

Astronomia 
9470 Jussieu – asteroide della fascia principale

Persone 
Adrien-Henri de Jussieu – botanico francese
Antoine de Jussieu – naturalista e medico francese
Antoine-Laurent de Jussieu – botanico francese
Joseph de Jussieu – botanico francese

Altro 
Campus di Jussieu – campus universitario del V arrondissement di Parigi
Jussieu – stazione della Metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
Jussy – pagina di disambiguazione